Spoorlijn 147 (België), een Belgische spoorlijn die Landen verbindt met Tamines/Auvelais
Spoorlijn 147 (Polen)
Spoorlijn 147 (Tsjechië), een Tsjechisch/Duitse spoorlijn die loopt van Františkovy Lázně en op de grens overgaat in een Duitse spoorlijn richting Bad Brambach